Feins est un toponyme français pouvant désigner :
 Feins, une commune d'Ille-et-Vilaine ;
 Feins-en-Gâtinais, une commune du Loiret.

Ce toponyme est aussi présent dans :
 Saint-Michel-de-Feins, une commune du Maine-et-Loire.

Homonymie de toponyme